UMB steht als Abkürzung für:
 UMB (Unternehmen), ein Schweizer IT-Dienstleister
 Umweltmanagementbeauftragter, eine verantwortliche Person für die Einhaltung der Umweltmanagementnorm ISO 14001 innerhalb eines Unternehmens, siehe Umweltmanagement
 Unfallmerkblatt
 Union Mondiale de Billard, der Weltverband für Karambolagebillard
 United Missouri Bancshares, US-amerikanisches Bankunternehmen, siehe UMB (Bank)
 Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Universität in Norwegen, siehe Universität für Umwelt- und Biowissenschaften
 Upper Memory Block, Speicherbereich im Betriebssystem MS-DOS

Abkürzung